Владимир Пирожков:
 Пирожков, Владимир Вячеславович (род. 1968) — российский дизайнер, почётный член РАХ.
 Пирожков, Владимир Петрович (1924—2009) — заместитель председателя КГБ СССР, генерал-полковник.